

Presentación previa 
Por ser un torneo nuevo no tiene defensores del título.

Aslan Karatsev y Yaraslav Shyla ganaron el título tras derrotar en la final Mate Pavić y Michael Venus.

Cabeza de serie 

  Mate Pavić /  Michael Venus (Finalistas)
  Radu Albot /  Aleksandr Nedovyesov (Cuartos de final)

<ol start=3>
  Konstantin Kravchuk /  Denys Molchanov ''(Semifinales)
  Saketh Myneni /  Sean Thornley ''(Cuartos de final)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

Challenger de Batman 2015